Łazy Małe – przysiółek wsi Łazy Wielkie w Polsce, położony w województwie dolnośląskim, w powiecie milickim, w gminie Krośnice.

W latach 1975–1998 przysiółek administracyjnie należał do województwa wrocławskiego.

Zobacz też 
 Łazy

Przypisy 

Łazy Wielkie